136-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирована в мае 1943 года на базе 118-й стрелковой бригады и 140-й стрелковой бригады.

В действующей армии во время ВОВ с 25.08.1943 по 23.03.1944, с 18.04.1944 по 04.09.1944 и с 11.10.1944 по 09.05.1945.

Прибыла в район Тарасовки (Полтавская область) 25.08.1943 и начала наступление на Киев по маршруту Зеньков (приняла участие в его освобождении 06.09.1943) — Борисполь — Дарница.

Форсировала Днепр 01-03.10.1943 года, захватив сначала передовыми подразделениями Казачий остров на Днепре между Дарницей и Киевом, таким образом обеспечила форсирование реки и создание плацдарма как для себя, так и для других частей корпуса. В октябре 1943 ведёт бои по удержанию и расширению плацдарма на Днепре в районе села Новые Петровцы, в боях к концу октября 1943 вышла на линию Мощун — Вышгород севернее Киева.

С 03.11.1943 наступает на Киев с Лютежского плацдарма в направлении Святошино, ведёт тяжёлые бои у посёлка Пуща-Водица, имея справа 167-ю стрелковую дивизию, а слева — 240-ю стрелковую дивизию. У Пуща-Водицы была остановлена, возобновила наступление при поддержке введённого в бой 330-го отдельного танкового батальона, продвинулась на рубеж юго-восточнее Пуща-Водица, участвовала в освобождении Киева. После освобождения Киева и развития наступления дивизия наступала на юго-восток по направлению на Обухов.

В ходе Житомирско-Бердичевской операции наступает из района южнее Киева на юг восточнее Белой Церкви.

В январе 1944 года ведёт бои северо-западнее города Звенигородка, где в ходе Корсунь-Шевченковской операции сама попала в окружение в результате удара немецкой группировки к окружённым войскам.

Из воспоминаний ветерана дивизии:

Однако в скором времени мы были обнаружены вражеской разведкой, над нашими позициями стали кружить самолёты-разведчики. Пришлось нам держать круговую оборону и отражать нападение вражеских войск. Свои позиции дивизия меняла ежедневно, но силы истощались: одних только раненых возили за собой более четырёхсот. Убитых хоронили ночью. А фашисты наращивали свою мощь и усиливали натиск. Настало время, когда из артиллерии у нас осталась одна сорокапятка, но и ту фашистский танк обнаружил и уничтожил.
Для обороны было мобилизовано всё, что только было можно. Но наших сил не хватало. Фашисты окружили плотным кольцом и не давали покоя ни днём, ни ночью. В наше расположение стали прорываться вражеские танки…Перебежками, отстреливаясь, отходили в небольшой лес вблизи хутора Тихоновка, так как у противника было явное превосходство. В этом лесу враг окружил нас плотным кольцом и начал методически уничтожать, используя и пехоту, и артиллерию, и танки, и авиацию.

После выхода из окружения дивизия, совместно с частями 2-й танковой армии вела бои по уничтожению Корсунь-Шевченковской группировки войск противника. 23.03.1944 дивизия выведена в резерв, пополнена, укомплектована и в составе 3-й гвардейской армии заняла оборонительные позиции западнее Луцка.

14.07.1944 с началом Львовско-Сандомирской операции, прорывает оборону врага в районе села Лемешув (Гороховский район Волынская область), к концу июля 1944 года вышла к Висле в района Аннополя

Перед Восточно-Карпатской операцией дивизия снята с позиций, 01-02.09.1944 сменена частями 172-й стрелковой дивизии и отведена в резерв для пополнения и укомплектования и в октябре 1944 года переброшена в Польшу на Наревский плацдарм близ города Сероцк, где ведёт частные бои до января 1945 года. C 14.01.1945 дивизия наступает с плацдарма по маршруту Модлин, Плоцк, Торунь в ходе Восточно-Прусской операции. 18.01.1945 освобождает Модлин, затем 25.01.1945 подошла к Торуни, участвовала в окружении города и разгроме Торуньской группировки, 01.02.1945 освободила город.

С 10.02.1945 года наступает в ходе Восточно-Померанской операции, в общем направлении на Хойнице, затем повернула наступление на северо-восток. Принимает участие в освобождении Данцига (30.03.1945).

С 05.04.1945 совершает пеший марш по маршруту Коллетцкау, Шенвальде, Навитц, Лауенбург, Штольп, Шлаве, Цанов и с задачей к исходу 09.04.1945 сосредоточиться в районе леса южнее и юго-западнее Цанов. Оттуда уже на автомашинах дивизия совершила марш по маршруту Кезлин, Керлин, Бельгард, Штольценберг, Шифельбайн, Лабес, Вангерин, Реетц, Арнсвальде и 10.04.1945 сосредоточилась в районе Варнитц, Блумберг, Репплин.

В ночь на 19.04.1945 десантная группа дивизии форсировала Ост-Одер и захватила остров южнее Щецина, 20.04.1945 основными силами форсирует при помощи 1-й гвардейской штурмовой инженерно-сапёрной бригады Одер в 12 километрах южнее Щецина в районе посёлка Шёнинген, первой захватывает плацдарм и обеспечивает форсирование реки силами корпуса, 23.04.1945 освобождает населённый пункт Паргов (8 километров юго-западнее Щецина), 27.04.1945 принимает участие в освобождении Пренцлау.

По окончании Великой Отечественной войны дивизия вошла в состав Группы советских оккупационных войск в Германии и вскоре расформирована летом 1945 года.

Полное название 
136-я стрелковая Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия

Подчинение

Состав 
 269-й стрелковый полк
 342-й стрелковый полк
 358-й стрелковый полк
 343-й артиллерийский полк
 259-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (259-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион) — командир майор Яковлев, Иван Кириллович
 194-я отдельная разведывательная рота
 42-й отдельный сапёрный батальон
 546-й отдельный батальон связи (210-я отдельная рота связи)
 203-й медико-санитарный батальон
 284-я отдельная рота химической защиты
 37-я автотранспортная рота
 690-я (138-я, 572-я) полевая хлебопекарня
 55-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1785-я полевая почтовая станция
 1742-я полевая касса Государственного банка

Командиры 
 Миляев, Леонид Михайлович (с 17.05.1943 по 03.06.1943), полковник
 Пузиков, Иван Михайлович (с 04.06.1943 по 04.06.1944), полковник, с 20.12.1943 генерал-майор;
  Мещеряков, Михаил Михайлович (с 05.06.1944 по 26.12.1944), полковник;
  Трудолюбов, Василий Иванович (с 27.12.1944 по 09.05.1945), полковник;

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 269-й стрелковый Краснознаменный полк
 342-й стрелковый Новогеоргиевский ордена Суворова полк
 358-й стрелковый Краснознамённый ордена Кутузова полк
 343-й артиллерийский Новогеоргиевский ордена Кутузова полк
 259-й отдельный самоходно-артиллерийский Торунский ордена Александра Невского дивизион (259-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион)

Отличившиеся воины дивизии

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 249—253 «Освобождение Киева».

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году